Антон Абад Чаваррія (* 1958) — каталонський поет і співак.
 Даніель Чаваррія (1933—2018) — уругвайський революціонер, письменник.
 Карлос Чаваррія (* 1994) — нікарагуанський футболіст, нападник національної збірної Нікарагуа та клубу «Реал Естелі».
 Касьяно Чаваррія (1901 — ?після 1931) — болівійський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема, за клуб «Калавера», а також національну збірну Болівії.
 Пабло Чаваррія (* 1998) — аргентинський футболіст, нападник клубу «Мальорка».
 Херман Чаваррія (* 1959) — костариканський футболіст, півзахисник. Помічник головного тренера «Ередіано».
 Хорхе Россі Чаваррія (1922—2006) — віце-президент Коста-Рики.

іспанські прізвища